Gravitation kan syfta på:

 Gravitation – en av universums fyra fundamentala krafter
 Gravitation (manga) – en humoristisk shonen-ai-manga och har även blivit anime, både för TV och som OVA-filmer
 Gravitation (singel) – den tredje och sista singeln från den svenska gruppen Kents andra album, Verkligen